Сладкопевцев — русская фамилия:

 Сладкопевцев, Владимир Владимирович (1876/1877—1957) — советский актёр, литератор, театральный педагог
 Сладкопевцев, Иван Максимович (1824—1887) — церковный деятель, профессор